Бинсдорф може бити:

 Бинсдорф (Рендсбург-Екернферде), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Бинсдорф (Зегеберг), општина у округу Зегеберг, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.